Deux phares sont situés à Point Loma : 
 le Phare de Point Loma mis en service en 1855
 le Phare de Point Loma mis en service en 1891.